Phalaenopsis taenialis — эпифитное трявянистое растение семейства Орхидные.

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках обычно используется научное название Phalaenopsis taenialis.

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Aerides taenialis Lindl., 1833 
 Doritis taenialis (Lindl.) Hook.f., 1890
 Kingiella taenialis (Lindl.) Rolfe, 1917
 Biermannia taenialis (Lindl.) Tang & F.T.Wang, 1951
 Kingidium taeniale (Lindl.) P.F.Hunt, 1970
 Polychilos taenialis (Lindl.) Shim, 1982
 Aerides carnosa Griff., 1851

Биологическое описание 
Миниатюрное моноподиальное растение с сильно укороченным стеблем. Корни многочисленные расплющенные. Играют важную роль для фотосинтеза. Листья темно-зеленые, 10 см длиной и 2 см шириной. Листьев мало (1-5). Обитает в лесах на высотах от 1000 до 2500 метров над уровнем моря. Естественное цветение в апреле-мае. На соцветии 6-8 цветов.

Ареал 
Непал, Северо-восточная Индия, Бутан, Мьянма, Таиланд.

В культуре 
Температурная группа — умеренная. Тенелюбивое растение. Прямого солнца не выносит. В связи с тем, что корни играют важную роль для фотосинтеза растения, этот вид лучше всего культивировать на блоке или в прозрачном горшке с сосновой корой крупной фракции.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Christenson, E. A. 2001. Phalaenopsis: a monograph. (Monog Phalaenopsis) 58–59.
 Pearce, N. R. & P. J. Cribb. 2002. The orchids of Bhutan. (Orch Bhutan)

Ссылки 
 Phalaenopsis taenialis на сайте Especes de Phalaenopsis
 Phalaenopsis taenialis на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Phalaenopsis taenialis на сайте Tropicos

Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии
Фаленопсис